Wren ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Wren (* 1964), englischer Rock-Schlagzeuger und Mitglied der Gruppe The Stone Roses, siehe The Stone Roses
 Amy Wren (* 1989), britische Schauspielerin
 Bob Wren (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Christopher Wren (1632–1723), britischer Astronom und Architekt sowie Pionier der intravenösen Injektion
 Gordon Wren (1919–1999), US-amerikanischer Skispringer, Skilangläufer, Nordischer Kombinierer und Alpiner Skirennläufer
 John Wren (1871–1953), australischer Geschäftsmann und eine Unterweltperson
 Lottie Cunningham Wren (* 1959), nicaraguanische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin
 M. K. Wren (eigentlich Martha Kay Renfroe; 1938–2016), US-amerikanische Schriftstellerin
 Percival Christopher Wren (1875–1941), britischer Soldat und Autor 
 Phyllis Wren (* um 1910), neuseeländische Badmintonspielerin
 Thomas Wren (1826–1904), US-amerikanischer Politiker
 Tony Wren (* 1947), britischer Improvisationsmusiker

Wren ist ein Ortsname in den USA: 

 Wren (Alabama), Gemeindefreies Gebiet im Lawrence County, Alabama, USA 
 Wren (Iowa), Ort im Plymouth County, Iowa, USA 
 Wren (Mississippi), Gemeindefreies Gebiet im Monroe County, Mississippi, USA 
 Wren (Ohio), Dorf im Van Wert County, Ohio, USA 
 Wren (Oregon), Gemeindefreies Gebiet im Benton County, Oregon, USA 
 Wren (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Charlotte County, Virginia, USA 

Wren oder wrens steht außerdem für:
 in der englischen Sprache die Familie der Zaunkönige (Troglodytidae) 
 speziell für die Art Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), “Eurasian wren”
 ein Mitglied des Women's Royal Naval Service, siehe Wrens
 The Wrens, US-amerikanische Rockband 
 Wrenboys, in manchen Teilen Irlands ein alter Brauch am 26. Dezember mit traditionellem Tanz und Musik
 (3062) Wren, Asteroid
 Wren (Satellit), ein deutscher Kleinstsatellit
 Wren-Kirchen

Siehe auch:
 Wrenn
 Renn